Snowflake  – città dell'Arizona (USA)
Snowflake  – cortometraggio del 2014 diretto da Francesco Roder
Snowflake – EP dei GFriend del 2016
HMS Snowflake  – nave di classe Flower

Pagine correlate 

 Fiocco di neve (disambigua)